Deze pagina bevat een lijst van Israëlische ministers van Wetenschap en Technologie.

Ministers van Wetenschap en Technologie van Israël (1982–heden) 

 
 
Wetenschap en Technologie